

Sigle 
 Teoria della Relatività Ristretta

Codici 
 TRR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Trincomalee (Sri Lanka)
 trr – codice ISO 639-3 della lingua taushiro